Косинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Косинское сельское поселение — Верхошижемский район, Кировская область
 Косинское сельское поселение — Зуевский район, Кировская область
 Косинское сельское поселение — Косинский район, Пермский край